Il toponimo Valea Seacă può riferirsi a due diversi comuni della Romania:

Valea Seacă, comune del distretto di Bacău
Valea Seacă, comune del distretto di Iași